A-2 Hrvatska košarkaška liga je drugi razred hrvatskog muškog klupskog košarkaškog natjecanja u sezoni 1992. Najuspješnije momčadi igraju doigravanje za prvaka Hrvatske zajedno s A-1 ligašima.

Natjecateljski sustav 

U prvoj natjecateljskoj sezoni, koja je odigrana na proljeće 1992. godine, 15 momčadi svrstano je u tri zemljopisno podijeljene skupine ("A", "B" i "C"). Poredak momčadi odredio se nakon igranja dvokružnog liga sustava. Po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirale su se u 1. krug doigravanja za prvaka Hrvatske zajedno s 5. i 6. momčadi A-1 Hrvatske košarkaške lige 1992.

Rezultati

Ljestvice učinka

Skupina A (Jug)

Skupina B (Zapad)

Skupina C (Centar) 

 Plasirali se u doigravanje za prvaka Hrvatske

Prvaci 

 Košarkaški klub Dalvin (Split): Demicheli, Mišković, Gabelić, Dediš, Stegić, Stanković, Cambi, Stipaničev, Koludrović, Vujina, Cikojević, Samodol
 Košarkaški klub Kvarner (Rijeka): Tarle, Dizdarević, Padovan, Šćekić, Butorac, Smojver, Kalčić, Jug, Mrak, Šučurović, Jugo, Oštrić
 Košarkaški klub Industromontaža (Zagreb): Gutić, Mičić, Meheš, Smajić, Deak, Kumanović, Budak, Bračić, Jablan, Ozmec, Drakulić

Izvori 
 dnevni list "Vjesnik"
 dnevni list "Sportske novosti"
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.
 A-2 Liga C skupina 1992.
 KK Maksimir A-2 liga Skupina C 1992., wayback arhiva

Poveznice 
 A-1 liga 1992.
 Košarkaški Kup Hrvatske 1992.

1992
m-2-A-2
1992